High Rise, EP du groupe Stone Temple Pilots (2013)
 High-Rise, un thriller de science-fiction britannique coécrit et réalisé par Ben Wheatley, sorti en 2015.